Жумабеков () — казахская фамилия.

Известные носители 
 Жумабеков, Булат Серикович — аким города Петропавловск (2012—2013).
 Жумабеков, Камза Бижанович — казахский советский партийный и государственный деятель.
 Жумабеков, Кенес Нарымбаевич (род. 1948) — советский и казахстанский актёр.
 Жумабеков, Максим Конакбаевич (род. 1999) — российский футболист.
 Жумабеков, Оналсын Исламович (род. 1948) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.